Chalkidike, Halkidiki, Khalkidiki och många andra liknande transkriberingar av grekiska Χαλκιδική kan avse:

 Chalkidike (halvö) – halvö i Egeiska havet
 Chalkidike (regiondel) –  grekisk regiondel i Mellersta Makedonien från 2011, fram till 2010 en prefektur